Franciaország
Quinsac, település Dordogne megyében
Quinsac, település Gironde megyében